Kwilu, Kouilou, Kuilu et Cuílo sont les variantes du nom de plusieurs cours d'eau d'Afrique centrale et de divisions administratives correspondant à leurs bassins hydrographiques:
 en république du Congo ou Congo-Brazzaville, où l’orthographe Kouilou se réfère aux normes d’orthographe francophone, avec le digramme ou pour le son /u/ en  ;
 le Kouilou Niari ou Niadi Kwilu, fleuve côtier dont l'embouchure se situe au nord de Loango, exploré par l'État indépendant du Congo ci-après (14 stations fondées), mais rétrocédée en 1887 au Congo français ;
 le Kouilou, région administrative ;

 en République démocratique du Congo (RDC) ou Congo-Kinshasa, où l’orthographe Kwilu se conforme aux normes de l’alphabet international africain ;
 le Kwilu, rivière, confluent de la Kwango, et affluent la rivière Kasaï, près de Bandundu ;
 le Kwilu, province ;
 Kwilu, commune de la ville de Bulungu ;
 Kwilu, commune de la ville de Gungu ;
 Kwilu, commune de la ville de Kahemba ;
 Kwilu Madiola, rivière du territoire de Mbanza-Ngungu affluent de la Kwilu (lui-même affluent du fleuve Congo), près de Kwilu Ngongo ;
 Kwilu Ngongo, localité du territoire de Mbanza-Ngungu dans la province du Kongo-central ;
 en Angola, enfin, l’orthographe lusophone Cuílo constitue la norme, mais Kwilu et Kuilu sont aussi utilisées depuis l’indépendance ;
 le Kwilu, rivière commune avec le Congo-Kinshasa ci-avant, affluent du fleuve Congo traversant le district des Cataractes ;
 le Kwilu, ou  en portugais, affluent du Kwango bordant aussi le Congo-Kinshasa, près de Popokabaka ;
 le Cuilo, affluent de la Kambo ;
 le Cuilo affluent du Kwanza ;
 le Cuilo affluent de la Lifune ;
 Cuílo, municipalité de la province de Lunda-Nord ;
 Cuílo, commune de ladite municipalité ;
 Cuílo, localité desdites commune et municipalité ;
 Cuílo-Futa, commune de la municipalité de Maquela do Zombo en province de Uíge ;
 Cuílo-Futa, localité de ladite commune.